Celoni – cognome italiano
 Grotte Celoni – fermata della metropolitana di Roma
 Fabio Celoni – fumettista e scrittore italiano